Коломбо, Умберто:* Коломбо, Умберто (1880—?) — итальянский легкоатлет.
 Коломбо, Умберто (1937—2021) — итальянский футболист.